Тритеизм (Троебожие, ) — трактовка христианского догмата о Троице, согласно которой Троица представляет собой не одного Бога в трёх лицах, а трёх Богов. Точка зрения высказывалась неоднократно в истории всех конфессий христианства, в частности, византийским богословом-монофизитом VI века Филопоном («три неких бога»). Идеи, трактуемые как тритеистские (о том, что три лица Троицы сидят «раздельно» на трёх престолах) есть в произведениях протопопа Аввакума (или по крайней мере, приписываемых ему).

Тритеизм не был принят ни в одной из существующих исторических церквей и всеми ими считается ересью. Однако христианство часто обвиняется другими монотеистическими религиями (иудаизм, ислам) в тритеизме.

Мормонизм отрицает историческое учение о Троице, изложенное в Афанасьевском Символе Веры, и признаёт существование Божества, состоящего из трех Богов (Бога-Отца, Его Сына-Иисуса Христа и Святого Духа), единых в Своей цели, однако считать мормонизм «традиционной» христианской конфессией не следует; это в значительной части оригинальная религия. Следует заметить, что почти все писания мормонов (кроме «Книги Авраама», входящей в состав «Драгоценной Жемчужины»), в отличие от их современного богословия, придерживаются строгого монотеизма, граничащего с савеллианством.

Термин «тритеизм» иногда применяется и к другим триадам богов (например, Брахма, Вишну и Шива в индуизме).

Ереси
Концепции Бога
Троица